XIX чемпионат мира по художественной гимнастике проводился в Вене (Австрия) с 19 по 24 сентября 1995 года. Индивидуальная программа включала соревнования в командном и индивидуальном многоборье, а также в отдельных видах упражнений — со скакалкой, мячом, булавами и лентой. Групповые соревнования проходили с пятью обручами и тремя мячами/двумя лентами (многоборье и финалы в отдельных видах).

Финалы в индивидуальном первенстве

Призёры в командном многоборье

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Мяч

Булавы

Лента

Командное многоборье

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

5 обручей

3 мяча + 2 ленты

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Сентябрь 1995 года
Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Спорт в Австрии в 1995 году